MRJ désigne 

 Mitsubishi MRJ : un avion construit par la compagnie Mitsubishi.
 MRJ : le nom international de l'aéroport Marcala, Honduras d'après la liste des condes AITA des aéroports.
 mrj : le code de langue IETF pour Mari des montagnes

Homonymie